Znovuzrození může být:

 Znovuzrození – duchovní proměna člověka skrze víru v Ježíše Krista.
 Znovuzrození hrdinů DC – DC Rebirth, komiksová série nakladatelství DC Comics, 

 Znovuzrození (Futurama) – Rebirth, epizoda amerického seriálu Futurama. 
 Znovuzrození (Josef Malejovský) – bronzová plastika, náměstí Václava Havla, Praha 1.

Podobná slova:

 Znovuzrozování - reinkarnace v Buddhismu